

Patronyme
 Gilbert Bokanowski, (1920-1975), était un producteur et un acteur français.
 Maurice Bokanowski, (1879-1928), fut un homme politique français.
 Michel Maurice-Bokanowski, (1912-2005), fut un homme politique français.
 Michèle Bokanowski, (1943- ), est une compositrice de musique électroacoustique.
 Patrick Bokanowski, (1943- ), est un cinéaste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme